Гран-при Италии 1973 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 9 сентября 1973 года на трассе Монца.

«Ferrari» вернулась к выступлениям двумя автомобилями, также в гонки вернулся Ники Лауда, оправившийся после травмы руки. Джеймс Хант потерпел тяжёлую аварию в квалификации и не стартовал в гонке. Обладатель поула Ронни Петерсон лидировал от старта до финиша и одержал победу, Эмерсон Фиттипальди финишировал вторым, обеспечив «Lotus» первую двойную победу за пять лет. Четвёртым пришёл к финишу Джеки Стюарт, который этим результатом обеспечил себе титул чемпиона мира 1973 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии